Il singolare del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Glenn Layendecker che ha battuto in finale Neil Borwick 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Markus Zoecke (quarti di finale)
 Karsten Braasch (quarti di finale)
 Chris Pridham (secondo turno)
 Nduka Odizor (secondo turno)

 Martin Laurendeau (secondo turno)
 Simon Youl (semifinali)
 Neil Borwick (finale)
 Glenn Layendecker (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 1991